Puteran (eiland), blijkbaar
Puteran (Pagerageung), een plaats in Indonesië
Puteran (Cikalong Wetan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing